Группа C на Кубке Азии по футболу 2019 является частью группового этапа Кубка Азии 2019 и прошёл с 7 по 16 января.

В группу C попали сборные Республики Корея, Китая, Киргизии и Филиппин.

Таблица

Китай − Киргизия

Республика Корея − Филиппины

Филиппины − Китай

Киргизия − Республика Корея

Республика Корея − Китай

Киргизия − Филиппины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Группа C